Carlos Sergio Baeza Valdés (4 de marzo de 1948) es un ingeniero comercial, académico, dirigente gremial y empresario chileno, expresidente de la Asociación de AFP de su país.

Se recibió como ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego cursó un posgrado en la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. Más tarde realizaría estudios en la École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique de París, Francia y en el advanced management programa de Harvard Business School.

Participó en la creación del sistema privado de pensiones chileno, durante la dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet. En ese contexto, fue el primer presidente de AFP Santa María, luego ligada al grupo neerlandés ING.

Fue presidente de los directorios de ING Seguros de Vida, ING Créditos Hipotecarios y ING Salud, retirándose en el año 2006.

Sirvió por dos periodos como presidente de la Asociación de AFP de Chile, en 1986-1988 y en 1991-1994.

Asumió como presidente del Depósito Central de Valores (DCV) tras su creación en marzo de 1993.

En 1987 se desempeñó como presidente de Icare.

Referencias 

Presidentes de la Asociación de AFP de Chile
Ingenieros comerciales de Chile
Empresarios de Chile
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Alumnado de la Universidad de Notre Dame
Alumnado de la Universidad de Harvard